Виджаяна́гара (Vijayanagara = «город победы»):

 Виджаянагара (город) — столица южноиндийской Виджаянагарской империи. Также Видьянагара (Vidyânagara = «город науки»).
 Виджаянагара — именование Виджаянагарской империи (XIV—XVII века).

 Виджаянагарам (округ) — округ на северо-востоке индийского штата Андхра-Прадеш.
 Виджаянагарам — город в индийском штате Андхра-Прадеш.

См. также 
 Виджая («победа»)